«Звезда родилась» () — американский драматический музыкальный рок-фильм 1976 года, рассказывающий историю любви начинающей певицы и стареющего певца, чья карьера подходит к закату. Режиссёром выступил Фрэнк Пирсон.

Картина является ремейком одноимённого фильма 1937 года с Дженет Гейнор и Фредриком Марчем в главных ролях, которая также была адаптирована, как мюзикл 1954 года,  с Джуди Гарлэнд и Джеймсом Мэйсоном в главных ролях. 

История была снова адаптирована в 2018 году с участием Леди Гаги и Брэдли Купера.

Фильм собрал 80 миллионов долларов в кассе США, что делает его третьей по величине кассовой картиной 1976 года.

Сюжет 
Стареющий рок-музыкант Джон Норманн Ховард как-то раз заглядывает в небольшой музыкальный клуб, где поёт Эстер Хофман. Джон пережил всё в своей долгой жизни в музыке и давно стал циником, но талант молодой певицы трогает его до глубины души. Он устраивает прослушивание и даёт певице возможность заключить контракт со студией звукозаписи. Между Джоном и Эстер начинается роман и они становятся мужем и женой. Джон злоупотребляет наркотиками и выпивкой и его карьера катится под откос. Между тем, для Эстер знакомство с экс-звездой становится началом большого успеха и признания.

Актёрский состав 
 Барбра Стрейзанд — Эстер Хоффман
 Крис Кристофферсон — Джон Норман Ховард
 Гэри Бьюзи — Бобби Ритчи
 Оливер Кларк — Гарри Дэнциджер
 Пол Мазурски — Брайан
Джоан Линвилл — Фредди Ловенштейн
Филдс Венетта — Первый (Ореос)
Клайд Кинг — Второй (Ореос)
Салли Киркленд — фотограф
Марта Хефлин — Квентин
Рита Кулидж — камео
Тони Орландо — камео
Дядя Руди — Мо
Сьюзан Ричардсон — поклонница
Роберт Энглунд — Марти
Мейди Норманн — мировой судья
Мартин Эрлихман — менеджер

Саундтрек

Производство 
Более ранние фильмы изображали закулисный мир кинопроизводства Голливуда. Однако эта версия адаптировала историю к музыкальному бизнесу. Например, в фильмах 1937 и 1954 годов каждый изображал главную героиню женского пола, получившую премию Оскар, в то время как в версиях 1976 и 2018 годов героиня получала премию Грэмми.

Среди актеров, рассматриваемых на главную мужскую роль, были Нил Даймонд, но ему пришлось отказаться из-за большого количества концерта, и Марлон Брандо. 

Стоимость производства фильма оценивается в 6 миллионов долларов. Альбом с саундтреком к картине также имел международный успех, распродав почти 15 миллионов копий по всему миру. В нем была баллада «Evergreen (тема любви от A Star Is Born)», которая стала одним из главных хитов в карьере Стрейзанд, проведя три недели на первом месте чартов Соединенных Штатов и достигнув третьего места в Соединенном Королевстве.

Съёмки проходили в Аризоне, в центре города Тусон, Сонойте и Темпе.

Костюм персонажа Стрейзанд был собран из собственного гардероба актрисы.

Критика 
На сайте  Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 35%, на основании 34 рецензий критиков, со средней оценкой 5,1 из 10.

На сайте Metacritic картина набрала 58 баллов из 100, что основано на 8 отзывах, указывая на "смешанные или средние отзывы".

Роджер Эберт дал фильму две с половиной звезды из четырех, написав в своем обзоре: «Во-первых, нельзя отрицать огромный талант Барбры Стрейзанд. В конце фильма камера остается на ней для одной непрерывной сцены из семи или восьми минут, в которой она поет от всего сердца, и мы признаем, что она одна из величайших звезд кино, одно из стихийных присутствий ... Я думал, что мисс Стрейзанд, что-то отвлекает от этой роли, и все же я простил ей всё, когда она пела».

Джин Сискел также подарил фильму две с половиной звезды, назвав его «неуклюжей любовной историей, сделанной вкусной, благодаря великолепному пению Стрейзанд».

Награды и номинации 
Оскар 1977:
 награда «Лучшая песня» — Evergreen (Love Theme from A Star Is Born) — музыка: Барбра Стрейзанд, слова: Пол Уильямс
 номинация «Лучшая операторская работа» — Роберт Сартис
 номинация «Лучшая музыка» (адаптация партитуры) — Роджер Келлуэй
 номинация «Лучший звук» — Роберт Кнадсон, Дэн Уэллин, Роберт Гласс и Том Овертон

Золотой глобус 1977:
 «Лучший фильм (комедия/мюзикл)»
 «Лучшая актриса (комедия/мюзикл)» (Стрейзанд)
 «Лучший актёр (комедия/мюзикл)» (Крис Кристофферсон)
 «Лучшая музыка» (Пол Уилльямс и Кенни Ашер)
 «Лучшая песня» («Evergreen»)

BAFTA 1978:
 номинации на премию Энтони Асквита за лучший саундтрек

Примечания 

Фильмы Фрэнка Пирсона
Сценарии Фрэнка Пирсона
Сценарии Джона Грегори Данна
Сценарии Джоан Дидион
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1976 года
Фильмы-драмы США
Музыкальные фильмы США
Независимые фильмы США
Фильмы-ремейки США
Фильмы о рок-музыке
Фильмы Barwood Films
Фильмы First Artists
Фильмы Warner Bros.
Фильмы — лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший фильм — комедия или мюзикл